William "Bill" Palmer (1882–1967) – lekkoatleta brytyjski, chodziarz
 William Palmer (1824–1855) – lekarz i wielokrotny morderca
 William Adams Palmer – polityk amerykański z XIX wieku
 William Jackson Palmer (1836–1909) – amerykański przemysłowiec i generał
 William Palmer (2. hrabia Selborne) (1859–1942) polityk
 William Palmer – amerykański piłkarz
 William Palmer (1803–1885) – anglikański teolog
 William Palmer – polityk irlandzki